Fuck The System (single) - Een single van Showtek.
Fuck The System (album) - een album van de punkrockband The Exploited